Aades är ett släkte av skalbaggar. Aades ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Aades